Discípulo/a hace referencia a varios artículos:

Definición
Discípulo es, en general, un aprendiz o alumno de un maestro. 
Discípulo es cada uno de los seguidores del maestro fundador de alguna escuela, especialmente de una escuela filosófica, movimiento artístico/gusto artístico (dab.); también en una escuela de pensamiento religioso.

Arte
 El discípulo (película)
 Los discípulos de Emaús (Caravaggio, Londres)
 Los discípulos de Emaús (Milán), cuadro de Caravaggio
 ¿Si sabrá más el discípulo?, grabado de la serie Los Caprichos del pintor español Francisco de Goya

Literatura
 Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, novela

Religión
 Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago y a sus discípulos zaragozanos
 Apóstol, cada uno de los doce principales discípulos de Jesús de Nazaret 
 Discípulos de Emaús
 Cofradía del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli
 Discípulas del Buen Pastor, congregación religiosa femenina
 Discípulas del Crucificado, instituto secular femenino
 Discípulas de Jesús, congregación religiosa femenina
 Discípulas de Jesús Eucarístico, congregación religiosa femenina
 Discípulas del Sagrado Corazón, congregación religiosa femenina
 Discípulas de Santa Teresa del Niño Jesús, congregación religiosa femenina
 Discípulas del Señor, instituto secular
 Discípulos de Cristo (Iglesia cristiana), denominación cristiana 
 Discípulos del Señor, congregación religiosa clerical
 El discípulo a quien Jesús amaba
 Salomé (discípula)

Además
 Seis principales discípulos de Nichiren